Николай Афанасьевич Корж (родился 1921, село Парышков Киевской губернии, теперь Барышевского района Киевской области — не ранее 1994) — украинский советский и партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1971 — 1976 г. Член ЦК КПУ в 1976 — 1986 г. Депутат Верховного Совета СССР 9-10-го созывов.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил Парышковскую сельскую школу.

В 1939 — 1946 г. — служил в Красной армии: начальник радиостанции, командир радиовзвода 104-й отдельной роты связи 264-й штурмовой авиационной дивизии. Участник Второй мировой войны, воевал на Северо-Западном, Калининском, Воронежском, 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах.

В 1943 году стал членом ВКП(б).

В 1946 — 1947 г. — обучение в Киевском государственном университете.

В 1947 — 1949 г. — 1-й секретарь Барышевского районного комитета ЛКСМУ Киевской области. В 1949 — 1950 г. — секретарь районного комитета КП(б)У Киевской области.

В 1950 — 1952 г. — обучение в Днепропетровской двухгодичной партийной школе.

В 1952 — 1953 г. — 2-й секретарь Жашковского районного комитета КПУ Киевской области.

В 1953 — 1958 г. — председатель исполнительного комитета Жашковской районного Совета депутатов трудящихся; 1-й секретарь Жашковского районного комитета КПУ Черкасской области.

В 1958 — 1961 г. — обучение в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

В 1961 — 1962 г. — начальник Черкасского областного управления заготовок сельскохозяйственных продуктов. В апреле 1962 — феврале 1963 г. — 1-й заместитель начальника Черкасского областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов.

В феврале 1963 — декабре 1964 г. — заместитель председателя исполнительного комитета Черкасского сельского областного Совета депутатов трудящихся.

В декабре 1964 — апреле 1967 г. — 1-й заместитель председателя исполнительного комитета Черкасского областного Совета депутатов трудящихся.

В апреле 1967 — сентябре 1973 г. — председатель исполнительного комитета Черкасского областного Совета депутатов трудящихся.

15 августа 1973 — 5 апреля 1979 г. — 1-й секретарь Волынского областного комитета КПУ.

26 марта 1979 — 4 октября 1983 г. — министр совхозов Украинской ССР.

С октября 1983 — на пенсии.

В 1984—1994 гг. возглавлял Украинское общество охотников и рыболовов.

Звание 
 старшина

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й ст. (6.04.1985)
 орден Красной Звезды (1945)
 Медаль «За отвагу»
 медали

Примечания

Ссылки 
 Корж Микола Панасович

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Председатели районных исполкомов УССР
Первые секретари Волынского обкома КП Украины
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Украины
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Министры совхозов Украинской ССР
Председатели Черкасского облисполкома
Члены ЦК КП Украины
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС